El nombre de Playa de Ostende puede referirse a:

La Playa de Ostende, en la ciudad belga de Ostende u Oostende.
La Playa de Ostende o Urdiales, en Castro-Urdiales, España.
Las playas de Ostende, en Pinamar, Argentina.